A Copa Davis de 1977 foi a 66ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 59 equipes, sendo 33 na Zona Europeia, 14 na Zona Americana e 12 na Zona do Leste.

A Argentina venceu os Estados Unidos na final da Zona Americana, a Austrália derrotou a Nova Zelândia na final da Zona Oriental e Itália e França venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, Austrália e Itália venceram seus jogos, fazendo a final no White City Stadium em Sydney, Austrália, entre os dias 2 e 4 de dezembro, com vitória dos australianos.

Zona Americana

Fase Preliminar 
 Times
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal 
 Times

Final

Zona do Leste (Oriental)

Fase Preliminar 
 Times
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal 
 Times

Final

Zona Europeia

Zona A

Qualificatório 
 Times
  — avançou para a Fase Preliminar
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar 
 Times
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal 
 Times

Final

Zona B

Qualificatório 
 Times
 
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar 
 Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal 
 Times

Final

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Fonte 
 

1977
1977 no tênis